Entitats de població:
 Sant Climent (Menorca), nucli de població de Menorca
 Sant Climent d'Amer
 Sant Climent de Llobregat, municipi del Baix Llobregat
 Sant Climent de Peralta, entitat de població del municipi baix-empordanès de Forallac
 Sant Climent Sescebes, municipi de la comarca de l'Alt Empordà
 Edificis:
 Sant Climent de Coll de Nargó, església a la localitat de Coll de Nargó (Alt Urgell)
 Sant Climent de la Torre de Foix, església del municipi de Guardiola de Berguedà (Berguedà)
 Sant Climent de Taüll, església romànica de la localitat de Taüll
 Sant Climent de Gréixer, església romànica de la localitat de Gréixer al terme municipal de Ger (Cerdanya)
 Base Sant Climent d'Ocrida, base búlgara de l'illa Livingston, a les illes Shetland del Sud (Antàrtida)
 Sant Climent de Montcada i Reixac, església de a serra de Marina
 Hagiografies:
 Sant Climent d'Ancira
 Sant Climent d'Alexandria, teòleg i Pare de l'Església, 211
 Sant Climent d'Ocrida, bisbe i evangelitzador de Bulgària, mort en 916
 Sant Climent de Roma, quart bisbe de Roma, màrtir del segle I